Никола́й Фёдорович Пого́дин:
 Погодин, Николай Фёдорович (1900—1962) — советский сценарист и драматург.
 Погодин, Николай Фёдорович (1923—1982?) — первый секретарь Геленджикского горкома КПСС.